Plebani ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Plebani (* 1926), italienischer Schauspieler
 Davide Plebani (* 1996), italienischer Radsportler
 Mario Plebani (* 1950), italienischer Mediziner und Hochschullehrer